Fossalta steht für:

 Fossalta di Piave, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Venedig der Region Venetien in Italien
 Fossalta di Portogruaro,  eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Venedig der Region Venetien in Italien